Pug Hole Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Pug Hole Lake (Beltrami County) in Minnesota 
 Pug Hole Lake (Cass County) in Minnesota 
 Pug Hole Lake (Crow Wing County) in Minnesota 
 Pug Hole Lake (Itasca County) in Minnesota